Дми́трий Кузьми́н-Карава́ев:
 Кузьмин-Караваев, Дмитрий Владимирович (1886—1959) — русский юрист и религиозный деятель, один из руководителей «Цеха поэтов».
 Кузьмин-Караваев, Дмитрий Дмитриевич (1856—1950) — генерал от артиллерии, начальник Главного артиллерийского управления, член Военного совета.
 Кузьмин-Караваев, Дмитрий Дмитриевич (1892—1985) — ротмистр, участник Первой мировой войны и Белого движения.
 Кузьмин-Караваев, Дмитрий Николаевич (1818—1883) — генерал-лейтенант.
 Кузьмин-Караваев, Дмитрий Петрович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 668 (353); 26 ноября 1789.